Geografia:
 El Veïnat de dalt, nucli de població de Vilajuïga
 El Veïnat de dalt, nucli de població de Caldes de Malavella